El término Piana puede referirse a:

 El músico argentino Sebastián Piana.
 Piana, comuna de Córcega, Francia.
 Piana Crixia, localidad de la provincia de Savona, Italia.
 Piana degli Albanesi, localidad de la provincia de Palermo, en Italia.
 Giffoni Valle Piana, localidad de la provincia de Salerno, en Italia.
 Piana di Monte Verna, localidad de la provincia de Caserta, en Italia.
 Río Piana, en el óblast de Nizhni Nóvgorod y la república de Mordovia, en Rusia.